Епископ Арсений (в миру Василий Москви́н; 1749, Петровское, Кашинский уезд, Тверская губерния — , Воронеж) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский (1799—1810), епископ Пермский (1799).

Биография 
Сын священника, родом из села Петровского Кашинского уезда Тверской губернии.

Первоначальное образование в 1760 году получил в Тверской, а потом с 1768 года в Троицкой лаврской семинарии, которую окончил в 1774 году. По окончании семинарии определён учителем в Тверскую духовную семинарию.

 года принял монашество с именем Арсений и в 1778 году назначен экономом архиерейского дома и строителем Малицкого Николаевского монастыря в Тверской губернии.

В 1783 году занял место префекта Тверской духовной семинарии и настоятеля Успенского Жёлтикова монастыря.

В 1786 году назначен ректором той же семинарии и настоятелем нижнеломовского Богородицкого монастыря в сане игумена.

 года возведён в сан архимандрита Калязина Троицко-Макариева монастыря.

 года назначен членом Святейшего синода. 7 ноября хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, с предоставлением в управление новгородского Хутынского монастыря.

 года Арсений перемещён в Воронеж, 16 октября — в Пермь, а  года — снова в Воронеж.

Одним из действенных средств надзора за состоянием дел в епархии служило её обозрение архиереем. Епископ Арсений в 1800, 1801, 1805 и 1807 годах объезжал епархию, причём в мае 1805 года по приглашению атамана Матвея Платова посетил Черкасск по случаю перенесения столицы земли Войска Донского на новое место, с разрешения Святейшего Синода он освятил на Дону место под новый город Новочеркасск. В поездках преосвященного Арсения сопровождала учреждённая им походная епархиальная контора.

Скончался  года после продолжительной болезни.

Сочинения 
В 1793 году напечатаны его «Слова», произнесённые им в присутствии Императрицы Екатерины II, в бытность Арсения в Санкт-Петербурге на чреде священнослужения.

Трудами преосвященного Арсения составлен сличительный перевод псалмов пророка Давида на четыре языка.

Ссылки 
 Арсений // Православная энциклопедия. Т. 3, С. 405—406
 Арсений (Москвин) на сайте «Русское Православие»
 
 Арсений, Епископ Пермский и Екатеринбургский

Выпускники Троицкой лаврской семинарии
Епископы Русской православной церкви
Епископы Пермские
Персоналии:Старицкий Успенский монастырь